Les Asuntomessut () est une exposition annuelle de la construction et de l'aménagement d'intérieur organisée en Finlande.
En 2019, l'exposition a reçu  visiteurs payants.

Liste des expositions Asuntomessut 

Les expositions passées sont les suivantes:

Les expositions à venir:

Loma-asuntomessut 
L'exposition de la construction de loisir () est organisée tous les ans depuis 2000:

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

 
 

Logement
Construction
Salon
Exposition
Salon ou exposition en Finlande
Rencontre internationale
Liste en rapport avec la Finlande